Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și meglenoromână.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
 versiunea redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii tratate, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Cuvintele din aceeași celulă, despărțite cu virgulă, sunt variante în graiuri.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
 În cazul verbelor se dă numai forma pe care o au în dicționare: infinitiv pentru română, persoana I singular a indicativului prezent pentru meglenoromână.
 Cuvintele meglenoromâne sunt date cu transcrierea lui Theodor Capidan (vezi Fonetism și scriere).
 Semne în coloana Cuvânt sursă:
 Asteriscul (*) marchează forme neatestate, reconstituite.
 În paranteză ( ) se dă cuvântul din limba latină clasică corespunzătoare cuvântului sursă din latina vulgară.
 În paranteză dreaptă [ ] apar părți căzute din cuvântul devenit sursă.
 Abrevieri în coloana Cuvânt sursă:
 Alb. – limba albaneză
 Bg. – limba bulgară
 Et. nec. – etimologie necunoscută
 Fr. limba franceză
 Gr. – limba greacă
 It. – limba italiană
 Lat. – latina vulgară
 Mac. – limba macedoneană
 Magh. – limba maghiară
 Mbg. – limba bulgară medie
 Sb. – limba sârbă
 Sl. – limba slavă veche
 Tc. – limba turcă

Surse bibliografice 

 Capidan, Theodor, Meglenoromânii, vol. III, Dicționar meglenoromân, București, Cultura Națională / Academia Română, Studii și Cercetări XXV, 1935 (accesat la 2 septembrie 2018)
 Ciorănescu, Alexandru, Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Seculum I. O., București, 2007 ISBN 973-9399-86-X; online: Dexonline (DER) (accesat la 2 septembrie 2018)

Vezi și 

Limba română
Limba meglenoromână
Limbi romanice de est

Meglenoromâne